Националният отбор по футбол на Белгия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Белгийската футболна федерация.

Състав 
Състав на Белгия за Световно първенство по футбол  Русия 2018 г.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Европейски първенства

Летни олимпийски игри 
 1900 – бронзови медали
 1920 – златен медал

Почетни листи 
 До 11 септември 2018

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 1 май 2016

България – Белгия 

 

Белгия